Dvina è un toponimo geografico russo che può riferirsi a due grandi fiumi:
 la Dvina Occidentale, o, in lettone, Daugava, tributaria del mar Baltico;
 la Dvina Settentrionale, tributaria del mar Bianco.